HIL steht für:
 Hardware in the Loop
 Heeresinstandsetzungslogistik
 Hardware Interface Layer, Bezeichnung der Hardwareabstraktionsschicht beim ESX Server von VMware
 Hockey India League, Indische Hockey-Profiliga
 In der Form Hil Künstlername von Wolf Hildebrandt

hil steht für:
 Hiligaynon (Sprache) (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache im Bezirk Western Visayas der Philippinen

HIL